Martin Ručinský, češki hokejist, * 11. marec 1971, Most, Češkoslovaška.

Ručinský je kariero začel v sezoni 1988/98 pri klubu HC Litvínov v češkoslovaški ligi. Leta 1991 je bil kot skupno 20. v prvem krogu izbran na NHL naboru s strani kluba Edmonton Oilers, za katerega je zaigral v sezon 1991/92. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Quebec Nordiques, Colorado Avalanche, Montreal Canadiens, Dallas Stars, New York Rangers, St. Louis Blues in Vancouver Canucks, je skupno odigral 961 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 241 golov in 371 podaj, ter 37 tekem končnice, na katerih je dosegel pet golov in devet podaj. Občasno se je vrnil v češko ligo, kjer je igral za Sparto Praga in tudi ob koncu kariere Litvinov. V sezonah 1995/96 in 2014/15 je osvojil naslov češkega državnega prvaka.

Za češko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, kjer je z reprezentanco osvojil en naslov olimpijskih prvakov in bronasto medaljo, in petih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil tri zlate medalje. Skupno je na svetovnih prvenstvih odigral 41 tekem ter dosegel 15 golov in 20 podaj, na olimpijskih igrah pa 18 tekem ter dosegel štiri gole in sedem podaj.

Leta 2019 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška ml. liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška ml. liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 47
| 17
| 9
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška ml. liga
| 90/91
|
| 7
| 9
| 5
| 14
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 56
| 24
| 21
| 45
|
| 69
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 7
| 9
| 5
| 14
| +10
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 91/92
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cape Breton Oilers
| AHL
| 91/92
|
| 35
| 11
| 12
| 23
| -3
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 91/92
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Halifax Citadels
| AHL
| 91/92
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 92/93
|
| 77
| 18
| 30
| 48
| +16
| 51
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -3
| 4
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 93/94
|
| 60
| 9
| 23
| 32
| +4
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 94/95
|
| 13
| 12
| 10
| 22
|
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 94/95
|
| 20
| 3
| 6
| 9
| +5
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vsetin
| Češka liga
| 95/96
|
| 1
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 95/96
|
| 22
| 4
| 11
| 15
| +10
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 95/96
|
| 56
| 25
| 35
| 60
| +8
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovni pokal
| 96
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 96/97
|
| 70
| 28
| 27
| 55
| +1
| 62
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -5
| 4
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 97/98
|
| 78
| 21
| 32
| 53
| +13
| 84
|
| 10
| 3
| 0
| 3
| -2
| 4
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 98/99
|
| 3
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 98/99
|
| 73
| 17
| 17
| 34
| -25
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 12
| 4
| 6
| 10
| +6
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 99/00
|
| 80
| 25
| 24
| 49
| +1
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 00/01
|
| 57
| 16
| 22
| 38
| -5
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 2
| 4
| 6
| +8
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 01/02
|
| 18
| 2
| 6
| 8
| -1
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 01/02
|
| 42
| 6
| 11
| 17
| +3
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 01/02
|
| 15
| 3
| 10
| 13
| +6
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 0
| 3
| 3
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 02/03
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 02/03
|
| 61
| 16
| 14
| 30
| -1
| 38
|
| 7
| 4
| 2
| 6
| -3
| 4
|-
| New York Rangers
| NHL
| 03/04
|
| 69
| 13
| 29
| 42
| +13
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 03/04
|
| 13
| 1
| 2
| 3
| +2
| 10
|
| 7
| 1
| 1
| 2
| -3
| 6
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 7
| 5
| 4
| 9
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 04
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| +2
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 04/05
|
| 38
| 15
| 26
| 41
| -1
| 87
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 9
| 2
| 4
| 6
| +4
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 05/06
|
| 52
| 16
| 39
| 55
| +10
| 56
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| -1
| 2
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 1
| 3
| 4
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 06/07
|
| 52
| 12
| 21
| 33
| -3
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 07/08
|
| 40
| 5
| 11
| 16
| -9
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Sparta Praga
| 08/09
|
| 19
| 5
| 4
| 9
| -9
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 09/10
|
| 52
| 12
| 10
| 22
| 0
| 82
|
| 7
| 2
| 3
| 5
| -1
| 8
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 10/11
|
| 9
| 0
| 2
| 2
| -2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 10/11
|
| 23
| 9
| 11
| 20
| +2
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 11/12
|
| 45
| 16
| 9
| 25
| 9
| 94
|
| 11
| 1
| 3
| 4
| -1
| 14
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 12/13
|
| 33
| 13
| 14
| 27
| -3
| 42
|
| 7
| 1
| 3
| 4
| +1
| 12
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 13/14
|
| 45
| 12
| 15
| 27
| -3
| 44
|
| 2
| 0
| 2
| 2
| +2
| 12
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 14/15
|
| 51
| 19
| 35
| 54
| +17
| 64
|
| 17
| 3
| 8
| 11
| +5
| 10
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1525
| bgcolor="#7FFF00" | 450
| bgcolor="#7FFF00" | 591
| bgcolor="#7FFF00" | 1041
| bgcolor="#7FFF00" | +88
| bgcolor="#7FFF00" | 1573
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 81
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | -11
| bgcolor="#7FFF00" | 80
|}

Sklici

Zunanje povezave 

 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Češko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češko
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Hokejisti HC Litvínov
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Cape Breton Oilers
Hokejisti Quebec Nordiques
Hokejisti Halifax Citadels
Hokejisti HC Vsetín
Hokejisti Colorado Avalanche
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Dallas Stars
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti HK Sparta Praga
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih